|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Europees Formule 3-kampioenschap 2014
|-
| vorige: 2013 || volgende: 2015 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Esteban Ocon || 478
|-
| 2 ||  Tom Blomqvist || 420
|-
| 3 ||  Max Verstappen || 411
|}

Het Europees Formule 3-kampioenschap 2014 was het twaalfde Europees Formule 3-kampioenschap en het tweede sinds de samenvoeging met de Formule 3 Euroseries. Het seizoen bestond uit 33 races, verdeeld over 11 ronden. Regerend kampioen Raffaele Marciello stapte over naar de GP2 Series en verdedigde zijn titel niet.

In de laatste race van het voorlaatste raceweekend op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari wist Esteban Ocon de titel binnen te halen met een derde plaats om zijn concurrenten Max Verstappen en Tom Blomqvist voor te blijven.

Teams en coureurs 

 Coureurs in het rood komen niet in aanmerking voor punten in het kampioenschap.

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Lucas Auer: Prema Powerteam → kfzteile24 Mücke Motorsport
 Tom Blomqvist: EuroInternational → Jagonya Ayam with Carlin
 William Buller: ThreeBond with T-Sport/Fortec Motorsports → Signature
 Tatiana Calderón: Double R Racing → Jo Zeller Racing
 Nick Cassidy: EuroInternational/Carlin → ThreeBond with T-Sport
 Stefano Coletti: ma-con → EuroInternational
 Sean Gelael: Double R Racing → Jagonya Ayam with Carlin
 Mitch Gilbert: kfzteile24 Mücke Motorsport → Fortec Motorsports
 Antonio Giovinazzi: Double R Racing → Jagonya Ayam with Carlin
 Ed Jones: Fortec Motorsports → Carlin
 Dennis van de Laar: Van Amersfoort Racing → Prema Powerteam
 Nicholas Latifi: Carlin → Prema Powerteam
 Félix Serrallés: Fortec Motorsports → Team West-Tec F3

 Nieuw/teruggekeerd in Europees F3
 Riccardo Agostini: Auto GP (Manor MP Motorsport) → EuroInternational
 Michele Beretta: Formule Abarth (Euronova Racing by Fortec) → EuroInternational
 Sergio Sette Câmara: Braziliaanse Formule 3-kampioenschap (Cesário F3) → EuroInternational
 Martin Cao: Britse Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsport) → Fortec Motorsport
 Jake Dennis: Eurocup Formule Renault 2.0 (Fortec Motorsports) → Carlin
 Santino Ferrucci: F2000 Championship Series (HP-Tech Motorsport) → EuroInternational/Fortec Motorsport
 Antonio Fuoco: Formule Renault 2.0 Alps (Prema Junior) → Prema Powerteam
 Felipe Guimarães: Zuid-Amerikaanse Formule 3-kampioenschap (Hitech Racing) → Double R Racing
 Hector Hurst: Europese F3 Open (EmiliodeVillota Motorsport/Team West-Tec F3) → Team West-Tec F3
 Gustavo Menezes: Duitse Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Van Amersfoort Racing
 Esteban Ocon: Eurocup Formule Renault 2.0 (ART Junior Team) → Prema Powerteam
 Jules Szymkowiak: Formule BMW Talent Cup (BMW) → Van Amersfoort Racing
 Alexander Toril: Europese F3 Open (RP Motorsport) → ThreeBond with T-Sport
 Max Verstappen: Karting (KZ1) → Van Amersfoort Racing

 Uit de Europees F3
 Michela Cerruti: Romeo Ferraris → Auto GP (Super Nova International)
 Eddie Cheever III: Prema Powerteam → Euro V8 Series (Roma Racing Team)
 Luis Felipe Derani: Fortec Motorsports → Pro Mazda Championship (Team Pelfrey)
 Måns Grenhagen: Van Amersfoort Racing → ?
 Josh Hill: Fortec Motorsports → gestopt met racen
 Kevin Korjus: ThreeBond with T-Sport → European Le Mans Series (ART Grand Prix)
 Daniil Kvyat: Carlin → Formule 1 (Scuderia Toro Rosso)
 Michael Lewis: kfzteile24 Mücke Motorsport → Porsche GT3 Cup Challenge USA (Competition Motorsports)
 Alex Lynn: Prema Powerteam → GP3 Series (Carlin)
 Raffaele Marciello: Prema Powerteam → GP2 Series (Racing Engineering)
 Jann Mardenborough: Carlin → GP3 Series (Arden International)
 Sven Müller: ma-con/Van Amersfoort Racing → Duitse Porsche Carrera Cup
 André Rudersdorf: ma-con → ?
 Alexander Sims: ThreeBond with T-Sport → Britse GT-kampioenschap (Ecurie Ecosse powered by Black Bull)
 Dmitry Suranovich: Fortec Motorsports → gestopt met racen
 Gary Thompson: Romeo Ferraris → ?
 Harry Tincknell: Carlin → European Le Mans Series (Jota Sport)
 Pascal Wehrlein: kfzteile24 Mücke Motorsport → DTM (Mercedes-Benz)
 Lucas Wolf: URD Rennsport → Blancpain Endurance Series (HTP Motorsport)

Races 
 Op 4 december 2013 werd de Europees F3-kalender van 2014 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Rookies

Autosport in 2014
2014